Skrót ACG może oznaczać:
 Academic Colleges Group
 Academic Competitiveness Grant
 Air Combat Group RAAF z Royal Australian Air Force
 American College for Girls
 American College of Gastroenterology
 American College of Greece
 American Comics Group
 Association for Corporate Growth
 Aviation Capital Group
 Associated Carrier Group
 Azeri-Chirag-Guneshli pole naftowe na Morzu Kaspijskim
 Anime, Comic and Games
 Air Cargo Germany